

Модок — місто, штат Індіана
 Модок — переписна місцевість, штат Південна Кароліна